Кампредон () — французская фамилия.

Известные носители 
 Жак де Кампредон (1672—1749) — французский дипломат, первый дипломатический представитель Франции в России.
 Жак Давид Мартин де Кампредон (1761—1837) — французский военный инженер, дивизионный генерал, участник похода Наполеона в Россию.

См. также 
 Кампродон